

Musica 
 The Optimist – album dei DD Smash del 1984
 The Optimist – album dei New Young Pony Club del 1984
 The Optimist – album degli Anathema del 2017
 The Optimist LP – album dei Turin Brakes del 2001
 The Optimist Live – album dei Turin Brakes del 2012

Altro 
 The Optimist – film del 1917 noto anche come Down to Earth